Az FC Dabas egy magyar sportegyesület, melynek székhelye, Dabas. Az NB III - Közép csoportban játszanak.

Korábbi nevei 
 Dabasi Fehér Akác SE
 Dabas-Sári FC ?-1997
 Dabas VSE 1997-?
 Diego-FC Dabas ?-2002
 FC Dabas 2002-

Jelenlegi keret 
2011/2012-es szezon.

Források 
 Az FC Dabas hivatalos honlapja
 Magyarfutball.hu

Pest megye labdarúgócsapatai
1950-ben alapított labdarúgócsapatok
Magyar labdarúgócsapatok